Nola kan syfta på:

  Nola (djur) – ett släkte av fjärilar
 NOLA – smeknamn för New Orleans

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Nola (subprefektur), Préfecture de la Sangha-Mbaéré, 
 Nola (prefekturhuvudort), Préfecture de la Sangha-Mbaéré,

Italien 

 Nola, ort och kommun, Kampanien, Provincia di Napoli, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar